ЗТР:
 ZTR — гандбольный клуб «ЗТР», Запорожье, Украина
 ЗТР — ПАО «Запорожтрансфор» (ПАО «ЗТР»), Запорожье, Украина
 ЗТР — аббревиатура спортивного звания Заслуженный тренер России
 ЗТР — сокращение от «Зона территориального развития»

См. также